Nett ist der Familienname folgender Personen:

 Maja Nett (* 1984), deutsche Kochbuchautorin und Bloggerin 
 Susanne Nett (* 1974), deutsche Weinkönigin 1998/1999
 Toni Nett (1912–2003), deutscher Sportwissenschaftler